Піт Сампрас був чемпіоном попереднього року, але в четвертому колі його несподівано переміг несіяний Хаймі Їсага

У фіналі Андре Агассі здолав Міхаеля Штіха з рахунком 6–1, 7–6(7–5), 7–5. Це був останній турнір Великого шолома для легендарного Івана Лендла.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1994 US Open Men's Singles draw

1994 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу